Назарей (Назорей; мн. ч. Назореи, Назареи):

 Назарей (Назареянин; Назарянин; Назорей) — евангельское прозвище Иисуса Христа, возможно по родному городу Назарету.
 Назорей (назореи) — особый класс посвящённых у древних евреев, давших назорейский обет; прототип позднейшего иночества.
 Назареи (секта, I век) — христианская секта древних иудеев.

XIX век
 Назареи (секта, XIX век) — христианская секта в России, отделившееся от молокан.
  — христианский союз в Венгрии.
 Назарейцы (назареи; XIX век) — союз немецко-австрийских художников-романтиков, работавших в стиле мастеров Средневековья и Раннего Ренессанса.
Церковь Назарянина (англ. Church of the Nazarene) - евангельская христианская Церковь, образовавшаяся в XIX веке в результате развития так называемого Движения Святости. 
 Назаретская баптисткая церковь (англ. Nazareth Baptist Church) — пятидесятническая церковь, базирующаяся в ЮАР.

XXI век

Еврейская Назарянская Церковь — христианская деноминация в России, отделившаяся от адвентистов.

Беллетристика

 «Самсон Назорей» (1916) — роман Владимира Жаботинского.

См. также 
 Иешуа Га-Ноцри (Назарянин) — персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1929—1940) и встроенного романа, написанного Мастером.
 «Назир» — трактат, детально разбирающий общие положения назорейского обета
 Назарий и Цельсий | Назар (имя)

Примечания